Okręty US Navy o nazwie USS "Powhatan", pochodzącej od Powhatan (1550-1618) ojca Pocahontas:
 Pierwszy "Powhatan" był bocznokołową fregatą parową, zwodowaną w 1850 i złomowaną w 1887.
 Drugi "Powhatan" był bocznokołową kanonierką przekazaną z Departamentu Wojny do Marynarki 21 kwietnia 1861. Został przemianowany na "King Philip" 4 listopada 1861.
 Trzeci "Powhatan" był holownikiem, który został zakupiony w 1898. Jego nazwa została zmieniona na "Cayuga" (YT-12) w 1917. Został złomowany w 1928.
 Czwarty "Powhatan" (SP-3013) nosił wcześniej nazwę "Hamburg" i został zbudowany w 1899. Wszedł do służby jako transportowiec wojska i przemianowany na "Powhatan" w 1917. Został wycofany ze służby w 1919 i przekazany Army Transport Service.
 Piąty "Powhatan" (YT-128) był holownikiem zwodowanym w 1938. Został przeklasyfikowany na YTM-128 w 1944. Był w aktywnej służbie do przynajmniej 1970. Sprzedany na złom w 1976 zatonął będąc holowanym przez USNS "San Juan" do stoczni złomowej.

Powhatan